peut désigner :
 la  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
 la  (Allemagne nazie)
 la  (Biélorussie)
 la  (conseil de défense croate)
 la  (Espagne républicaine)
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
 la  (Royaume-Uni)
 la  de défense territoriale (Ukraine)
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique puis Russie)